La méthode nommée Brute Force est une approche complète des problèmes. La solution est trouvée en analysant tous les cas possibles jusqu'à la découverte de la solution :
 en mathématiques la preuve par force brute est la technique de résolution d'un problème par laquelle toutes les possibilités de réponses possibles sont essayées ;
 en cryptanalyse, il s'agit de l'attaque par force brute ;
 en informatique, de la recherche par force brute.

 Brute Force est un jeu vidéo sorti sur Xbox en 2003.
  est un film réalisé en 1914 par David Wark Griffith.
 Brute Force (Les Démons de la liberté) est un film réalisé en 1947 par Jules Dassin avec Burt Lancaster.
  est un auteur-compositeur-interprète américain.

Homonymie de titre